Подлубы — топоним:

Украина 
 Житомирская область
 Подлубы — село, основано в 1586 году, находится в Емильчинском районе.

 Львовская область
 Подлубы — село в Яворовском районе.